Царевец — село в Болгарии:
 Царевец (Великотырновская область) 
 Царевец (Врачанская область)
 Царевец (Добричская область) 
 Царевец (Кырджалийская область)

Прочее 
 Царевец (крепость) — крепость в Велико-Тырново